Kautzky ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Kautzky-Willer (* 1962), österreichische Medizinerin
 Karl Kautzky (* 1948), österreichischer Komponist
 Manfred Kautzky (1932–2017), österreichischer Oboist

Siehe auch:
 Kautsky